Bene Ferenc (Balatonújlak, 1944. december 17. – Budapest, 2006. február 27.) magyar válogatott labdarúgó, csatár, olimpiai bajnok. Életében 1461 mérkőzésen lépett pályára, és 1416 gólt szerzett, mérkőzésenkénti gólátlaga 0,98 volt.

Jellemzése 
Sokoldalú támadójátékos volt, aki a Dózsában középcsatárként szerepelt, a válogatottban azonban Albert Flórián miatt a jobb összekötő posztját töltötte be. Erőteljes, izmos felépítésű, gyors kezdősebességű, gólérzékeny játékos volt.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Marcali és Kaposvár csapataiban játszott. Avar István fedezte fel és ajánlotta a 17 éves játékost az Újpestnek 1961-ben. 17 éven át, 1978-ig az Újpesti Dózsa játékosa volt. Később játszott a Volán, a finn Seinäjoki, a Soroksár és a Kecskeméti SC csapataiban.

418 bajnoki mérkőzésen szerepelt, 303 gólt szerzett ezeken. Ötször lett magyar gólkirály. Nyolcszor nyert magyar bajnoki címet, háromszor Magyar Kupát. 1974-ben BEK-elődöntőt játszott a Bayern München ellen. 1975-ben a nyolcaddöntőben a Benfica ellen egy szenzációs gólt szerzett: a kapus kézből kirúgás előtt hosszan kidobta a labdát maga elé, erre ő zseniális helyzetfelismeréssel elpöckölte a labdát, amely a hálóban kötött ki. Ezt az akkori kupaforduló legszebb góljának választották Nyugat Európában.

Nevét viseli a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó akadémiája.

A válogatottban 
 1962 és 1979 között 76-szor szerepelt a válogatottban, 36 gólt lőtt. 
 1964-ben tagja volt az olimpiai bajnok csapatnak, és ő lett a torna gólkirálya is 12 góllal (az első mérkőzésen Marokkó ellen a magyar csapat mind a 6 gólját ő szerezte). Ugyanebben az évben Eb-bronzérmet szerzett. 
 szintén 1964-ben tagja volt az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatottnak, melynek mindkét mérkőzésén gólt szerzett. 
 ott volt az 1966-os angliai világbajnokságon is, ahol ismét az egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta, és mind a négy mérkőzésen sikerült gól szereznie. Bekerült a Világbajnokság "Álom tizenegyébe".

Sikerei, díjai 
 A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1994)
 Világbajnokság
 6.: 1966, Anglia
 Olimpia
 aranyérmes: 1964, Tokió
 gólkirály: 1964, Tokió (12 gól – olimpiai rekord)
 Európa-bajnokság
 3.: 1964, Spanyolország
 4.: 1972, Belgium
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1969, 1970-tavasz, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1977-78
 2.: 1961-62, 1967, 1968, 1976-77
 3.: 1962-63, 1975-76
 gólkirály
 1962-63: 23 gól
 1969: 27 gól
 1971-72: 29 gól
 1972-73: 23 gól
 1974-75: 20 gól (holtversenyben)
 Magyar Népköztársasági Kupa (MNK)
 győztes: 1969, 1971, 1975
 Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK)
 elődöntős: 1973-74
 negyeddöntős: 1971-72, 1972-73
 Kupagyőztesek Európa-kupája (KEK)
 elődöntős: 1961-62
 Vásárvárosok Kupája (VVK)
 döntős: 1968-69
 negyeddöntős: 1963-64, 1965-66
 Az év labdarúgója: 1964, 1969
 Aranylabda
 6.: 1966
 10.: 1971 (holtversenyben)
 11.: 1964 (holtversenyben)
 17.: 1965 (holtversenyben)
 18.: 1969 (holtversenyben)
 24.: 1968 (holtversenyben)
 1972-ben meghívták az Európa-válogatottba

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Emlékezete
Bene Ferenc általános iskola Újpesten (2012)
Bene Ferenc utca Marcaliban (2013)
szobra áll a Megyeri úti UTE sporttelepen (2017)

Jegyzetek

Források 

 Dénes Tamás-Imre Mátyás: Aranylabdások (Viktória kiadó, Budapest, 2005) 
 Futball Enciklopédia – Carlton Books Ltd. 1998

Zsiday István: Ferike, a góleádor. Bene Ferenc életregénye; Népszava, Bp., 1984 

Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Volán SC labdarúgói
A Kecskeméti SC labdarúgói
Magyar olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (1964)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
Az 1964. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Magyar bajnoki gólkirályok
Az év magyar labdarúgói
Az 1964-es Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1966-os világbajnokság labdarúgói
Az 1972-es Európa-bajnokság labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők
Az Újpest FC vezetőedzői
1944-ben született személyek
2006-ban elhunyt személyek
Magyar bajnok labdarúgók
Az NB I labdarúgói